Campbelltown può riferirsi a:
Australia
Campbelltown – città del Nuovo Galles del Sud
Campbell Town – città della Tasmania

Stati Uniti d'America
Campbelltown – census-designated place della Pennsylvania